Palaestina är ett släkte av spindlar. Palaestina ingår i familjen Zodariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Palaestina